Slot 1 — дебютний альбом гурту Слот. На альбомі співає Теона Дольнікова

Список композицій

Посилання 
 Огляд альбому на rol.ru 
 Огляд альбому на music.km.ru 
 Альбом на сайті гурту на realmusic.ru 

Музичні альбоми 2003
Альбоми альтернативного металу
Дебютні альбоми 2003